Chemical Warfare — заглавная песня мини-альбома Haunting the Chapel группы Slayer.
 Chemical Warfare — название группы Gods Tower в 1989—1992 годах.